Палм Спрингс има више значења:
 Палм Спрингс
 Палм Спрингс (Флорида)